Озерский и Озёрский — русская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Озерский, Александр Дмитриевич (1814—1880) — 13-й губернатор Томской губернии, горный инженер.
 Озерский, Андрей Матвеевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5608; 29 ноября 1837.
 Озерский, Аникита Дмитриевич (1816—1872) — действительный статский советник, директор Фарфорового завода; председатель разных казенных палат; писатель.
 Озерский, Василий Герасимович — Георгиевский кавалер; полковник; № 5717; 1 декабря 1838.
 
 Озерский, Иван Матвеевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 7099; 4 декабря 1843.
 Озерский, Михаил Иванович — Георгиевский кавалер; капитан; 9 сентября 1915.
 Озерский, Юрий Иванович (1896—1937) — украинский советский политический и государственный деятель.

Топоним 
 Озерский — посёлок в Пристенском районе Курской области.
 Озёрский — бывший посёлок городского типа, ныне село Озёрское в Корсаковском городском округе Сахалинской области.
 Озерский — хутор в Верхнедонском районе Ростовской области.
 Озерский — хутор в Зимовниковском районе Ростовской области.
 Озерский — посёлок в Перелюбском районе Саратовской области, упразднён в 2004 г.

См. также 
 Озёрский городской округ
 Озерский сельсовет
 Озеров